Dirty Harry steht für:

 Dirty Harry, US-amerikanischer Kriminalfilm (1971)
 Dirty Harry II – Calahan (1973)
 Dirty Harry III – Der Unerbittliche (1976)
 Dirty Harry kommt zurück (1983)
 Dirty Harry V - Das Todesspiel (1987)
 den Spitznamen der 9. Atombombe der Operation Upshot-Knothole
 eine Lakritzlikör-Marke der Firma Berentzen
 den Spitznamen von Harald Schmidt